Farjeon ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Farjeon (1838–1903), englischer Journalist und Schriftsteller
 Eleanor Farjeon (1881–1965), britische Kinderbuchautorin, Lyrikerin und Dramatikerin
 Harry Farjeon (1878–1948), englischer Komponist
 Herbert Farjeon (1887–1948), englischer Autor
 Violetta Farjeon († 2015), französische Schauspielerin